Ни́жнее — топоним.

Населённые пункты

Россия 
 Нижнее — село в Стародубском районе Брянской области.
Нижнее — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Нижнее — село в Жуковском районе Калужской области России
Нижнее — село в Куртамышском районе Курганской области.

Украина 
 Нижнее — посёлок городского типа в Первомайском городском совете Луганской области.
 Нижнее — село в Рудковской общине Самборского района Львовской области
 Нижнее — село в Борынской общине Самборского района Львовской области
 Нижнее — село в Деражнянском районе Хмельницкой области

Озера 
 Нижнее — озеро в Антарктиде.
 Нижнее — озеро в Североуральском городском округе.
 Нижнее — озеро в Муезерском районе Карелии.
 Нижнее — озеро в Лоухском районе Карелии.
 Нижнее — озеро в Лоухском районе Карелии.

См. также 
 Большое Нижнее
 Малое Нижнее
 Нижний (значения)
 Нижняя